Здихово може бити:
 Здихово (Јастребарско), насељено место у саставу града Јастребарског, Загребачка жупанија, Република Хрватска
 Здихово (Врбовско), насељено место у саставу града Врбовског, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Здихово (Кочевје), насељено место у општини Кочевје, Словенија